Unter der Bezeichnung Septemberrevolution werden verschiedene Geschehnisse bezeichnet:
 spezielle Geschehnisse im Rahmen der Belgischen Revolution 1830
 die Septemberrevolution in Portugal 1836
 die Septemberrevolution 1848  auch Septemberunruhen, Volksaufstand in Frankfurt/Main
 die Septemberrevolution in Spanien 1868
 die Septemberrevolution im Tessin	1890
 Staatsstreich in Libyen 1969